Далий может означать:
 Далий — в античном Родосе название третьего месяца аттического года
 Далий — в античном Косе название второго месяца аттического года.